Franz Seraphim Köllerer (1839-1879) – imprenditore e politico tedesco
 Karin Köllerer (1970) – sciatrice austriaca
 Daniel Köllerer (1983) – tennista austriaco